Тру́дный — остров архипелага Северная Земля. Административно относится к Таймырскому Долгано-Ненецкому району Красноярского края.

Расположен у западного побережья фьорда Матусевича — крупного залива в северной части острова Октябрьской Революции.

Имеет неровную округлую форму диаметром около километра. Наивысшая точка острова — 43 метра, расположена в его центральной части. Полностью покрыт льдом, в северной части — каменистые россыпи.

Источники 
 

Острова архипелага Северная Земля
Острова моря Лаптевых